Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Sarasota 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Betty Stöve che hanno battuto in finale Mona Guerrant e Ann Kiyomura 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Mona Guerrant /  Ann Kiyomura (finale)
 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (Campionesse)

 Rosie Casals /  Françoise Dürr (semifinali)
 Evonne Goolagong /  Peggy Michel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Sarasota 1976